Aegon Open Nottingham 2016 (kobiety)
 Aegon Open Nottingham 2016 (mężczyźni)